Фабри́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Фабрична — вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Фабрична — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Фабрична — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Фабрична — вулиця у місті Калуш Івано-Франківської області.

Вулиці